Vincent Berger peut désigner :
 Vincent Berger (1967-), physicien français ;
 Vincent Berger (?-), comédien français ;
 Vincent Berger (1948-), juriste français.